Сталинград (фильм):
 Сталинград (фильм, 1943) — документальный фильм о Сталинградской битве, СССР.
 Сталинград (фильм, 1989) — двухсерийный художественный фильм-эпопея, являющийся частью серии киноэпопей Юрия Озерова о Великой Отечественной войне.
 Сталинград (фильм, 1993) — немецко-чешский фильм о Сталинградской битве.
 Сталинград (фильм, 2003) — документальный фильм, Германия.
 Сталинград (фильм, 2013) — фильм режиссёра Фёдора Бондарчука.
 См. также 
 Сталинградская битва (фильм)